Beaufortia peut faire référence à :
 Beaufortia R.Br., 1812 : un genre de plantes de la famille des Myrtaceae ;
 Beaufortia Hora, 1932 : un genre de poissons de la famille des Gastromyzontidae.

Homonymie de genre en biologie